Az 1992. évi nyári olimpiai játékokon az úszás férfi 4 × 100 méteres vegyes váltó versenyszámát július 31-én rendezték a Piscines Bernat Picornell-ban.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben

A versenyen új rekord nem született.

Versenynaptár

Eredmények 
Az időeredmények másodpercben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

Előfutamok 
Az összesített eredmények alapján a legjobb időeredménnyel rendelkező 8 váltó jutott a döntőbe, ebben a versenyszámban nem rendeztek B-döntőt.

Döntő

Források 
 

Úszás az 1992. évi nyári olimpiai játékokon